Шаповалово — название населённых пунктов:

Россия 
 Шаповалово — село в Акбулакском районе Оренбургской области.

Украина 
 Шаповалово — село в Недригайловском районе Сумской области.

См. также 
 Шаповаловка